Армия ислама (Сирия)
 Армия ислама (Сектор Газа)